Харке-де-ла-Валь ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 62 км от столицы провинции. Занимает площадь 29.65 км². Население — 90 человек (на 2010 год).

В 1969 году в муниципалитете возведена церковь.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля